DVP peut désigner :
 Parti populaire allemand (en allemand, Deutsche Volkspartei) ;
 Demokratische Volkspartei, (en français, Parti populaire démocratique), un parti libéral allemand ;
 dégradations de la voie publique, un acte délictueux de dégradation de la voie publique ou du matériel appartenant à la collectivité ;
 dérivation ventriculo-péritonéale.

 DvP  est un sigle qui peut désigner :
 delivery versus payment (en français, règlement - livraison), la livraison d'une valeur mobilière ou d'un montant libellé dans une devise, conditionnée par la bonne fin effective du paiement d'un montant libellé dans une autre devise.